Чемпиона́т Литвы по футбо́лу 1937/38 го́да () — 17-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Турнирная таблица

Матч за 1-е место

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в Европе в 1937 году
Футбол в Европе в 1938 году
1938 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу